Финал Кубка европейских чемпионов 1992 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1991/92, 37-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 20 мая 1992 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В матче встретились испанская «Барселона» и итальянская «Сампдория».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1991/1992

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1992
Кубок европейских чемпионов
Май 1992 года
Лига чемпионов 1992
Лига чемпионов 1992
Международные спортивные соревнования в Лондоне
События 20 мая
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1992 году
1992 год в Лондоне